Suscripción Nacional puede referirse a:

 Suscripción Nacional (Guerra de Cuba), campaña de financiación de 1898 en España.
 Suscripción Nacional (Guerra civil española), campaña de financiación de 1936 en España.